Нове Седло може бити:

 Нове Седло (Соколов), град у округу Соколов, Карловарски крај, Чешка Република
 Нове Седло (Лоуни), насељено мјесто у округу Лоуни, Устечки крај, Чешка Република